Атанас (Ташко, Ташку) Христов Карев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, защитник на Крушевската република.

Биография 
Роден е в град Крушево, днес Северна Македония. Баща му Христо Карев е борец за българска църковна независимост и революционер. Брат му Тирчо Карев е убит в Ракитница през 1902 година.

По време на Илинденско-Преображенското въстание Ташко Карев застава начело на един от осемте отряда защитаващи Крушево и охранява прихода Койов трън. На 29 юли 1903 години се сблъсква с настъпващите османски войски и след сражение, в което четата му губи 6 души, Карев отстъпва.

При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в четата на Методи Стойчев.

Родословие

Външни препратки 
 "Каревци (Личен архив)", София, 1959 година

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Крушево
Ташко
Македоно-одрински опълченци